Khadzhidimovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Chadzjidimovo, kommun, Blagoevgrad, 
 Chadzjidimovo, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Chadzjidimovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar